Krka heißen folgende geographische Objekte:

 Krka (Ort), eine Ortschaft an der Krka in Slowenien, Cosmas und Damian-Wallfahrtskirche

 Krka (Kroatien), ein Fluss zur Adria in Kroatien
 Gurk (Fluss), Nebenfluss der Drau in Österreich (slowenische Bezeichnung)
 Kerka, ein Nebenfluss der Ledava in Ungarn (slowenisch Velika Krka)
 Krka (Slowenien), ein Nebenfluss der Save in Slowenien
 Krka-Höhle, eine Schauhöhle in Slowenien
 Krka (Unternehmen), ein slowenisches Pharmaunternehmen

 Nationalpark Krka, ein Schutzgebiet an der kroatischen Krka